Hampton Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hampton Hall (Franklin, Kentucky), NRHP-ID 95001519
 Hampton Hall (Woodville, Mississippi), NRHP-ID 80002307